Ноздрино — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Костромская область 
 Ноздрино — деревня в Буйском районе.

Нижегородская область 
 Ноздрино — деревня в Городецком районе.

Тверская область 
 Ноздрино — деревня в Андреапольском районе.
 Ноздрино — деревня в Кесовогорском районе.